Андрей Ерёменко: Ерёменко, Андрей Андреевич (род. 1949) — российский учёный, горный инженер.
 Ерёменко, Андрей Иванович (1892—1970) — советский военачальник, маршал Советского Союза.